Aleksandra Bulanova – velocista e mezzofondista russa
 Anna Bulanova – velocista kirghisa
 Maria Bulanova – giocatrice russa di bowling, considerata tra le migliori della Federazione Russa 
 Tat'jana Bulanova – cantante russa